«Joaquín Ibáñez» puede referirse a:

 Joaquín Ibáñez (1996-), futbolista argentino.
 Joaquín Ibáñez (1995-), futbolista argentino.
 Joaquín Ibáñez García (1720-1787), chantre de Teruel, erudito, viajero ilustrado, bibliófilo.
 Joaquín Ibáñez Cuevas y Valero de Bernabé (1710-1779), militar y noble español.
 Joaquín Ibáñez Cuevas y de Valonga (1784-1825), noble, político y militar español.